Val peut faire référence à :
 Val, une forme de relief au sens plus restreint que celui de la vallée.

Toponymes

Belgique 
 L'abbaye du Val-Dieu est une abbaye située à Aubel (Région wallonne).
 Dion-le-Val, un village de la commune de Chaumont-Gistoux (Région wallonne).
 Estinnes-au-Val est une section de la commune d'Estinnes (Région wallonne).
 Houtain-le-Val est une section de la ville de Genappe (Région wallonne).
 Val des Seigneurs est une voie de communication bruxelloise.
 Val est le nom en néerlandais du village de Falle dans la province de Limbourg.
 Val-Meer est le nom en néerlandais de la section de Falle-et-Mheer dans la province de Limbourg, contenant le village précédent.

Canada 
Ontario :

 Val-Caron
 Val-Rita
 Val-Côté

Municipalité régionale de comté (Québec) :
 Le Val-Saint-François, (Estrie).

Municipalité locale (Québec) :
 Val-Alain, municipalité de la (Chaudière-Appalaches).
 Val-des-Bois, municipalité de l'Outaouais.
 Val-Brillant, municipalité du Bas-Saint-Laurent.
 Val-David, municipalité de village des Laurentides.
 Val-Joli, municipalité de l'Estrie.
 Val-des-Lacs, municipalité des Laurentides.
 Val-des-Monts, municipalité de l'Outaouais.
 Val-des-Sources, ville de l'Estrie.
 Val-Morin, municipalité des Laurentides.
 Val-d'Or, ville de l'Abitibi-Témiscamingue.
 Val-Racine, municipalité de l'Estrie.
 Val-Saint-Gilles, municipalité de l'Abitibi-Témiscamingue.

Villages et Quartiers :
 Val-d'Amours, quartier d'Atholville (Nouveau-Brunswick).
 Val-Bélair, quartier de Québec (Québec).
 Val-Comeau, village de la municipalité régionale de Tracadie (Nouveau-Brunswick).
 Val-d'Espoir, ancien Territoire non organisé ayant fusionné avec la ville de Percé (Québec).
 Val-d'Irène, hameau de Sainte-Irène (Québec).
 Val Marie, village du Saskatchewan.

Espagne 
 Val d'Aran, une vallée de la province de Lérida (Catalogne).
 Val de San Martín, commune de la Province de Saragosse (Aragon).

France 
Départements :
 Le Val-de-Marne (Île-de-France).
 Le Val-d'Oise (Île-de-France).

Communes :

 Le Val (Doubs).
 Le Val (Var).
 Val-d'Aigoual (Gard).
 Le Val-d'Ajol (Vosges).
 Val d'Anast (Ille-et-Vilaine).
 Val-d'Arc (Savoie).
 Val d'Arcomie (Cantal).
 Val d'Arry (Calvaldos).
 Val-d'Auge (Charente).
 Val-d'Auzon (Aube).
 Val-de-Bonnieure (Charente).
 Val-de-Bride (Moselle).
 Val de Briey (Meurthe-et-Moselle).
 Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes).
 Val-Cenis (Savoie).
 Val de Chaise (Haute-Savoie).
 Val-de-Chalvagne (Alpes-de-Haute-Provence).
 Val-et-Châtillon (Meurthe-et-Moselle).
 Val-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
 Val-de-Dagne (Aude).
 Le Val-David (Eure).
 Le Val-Doré (Eure).
 Val de Drôme (Calvados).
 Val-d'Épy (Jura).
 Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire).
 Le Val-d'Esnoms (Haute-Marne).
 Val-d'Étangson (Sarthe).
 Val-du-Faby (Aude).
 Val-Fouzon (Indre).
 Le Val-de-Gouhenans (Haute-Saône).
 Le Val-de-Guéblange (Moselle).
 Val-de-la-Haye (Seine-Maritime).
 Le Val d'Hazey (Eure).
 Val-d'Isère (Savoie).
 Val d'Issoire (Haute-Vienne).
 Val-d'Izé (Ille-et-Vilaine).
 Val de Lambronne (Aude).
 Le Val-Larrey (Côte-d'Or).
 Val-du-Layon (Maine-et-Loire).
 Val-de-Livenne (Gironde).
 Val de Livre (Marne).
 Val de Louyre et Caudeau (Dordogne).
 Val-du-Maine (Mayenne).
 Val-des-Marais (Marne).
 Val-Maravel (Drôme).
 Val-de-Mercy (Yonne).
 Val-de-Meuse (Haute-Marne).
 Val-du-Mignon (Deux-Sèvres).
 Val-de-Moder (Bas-Rhin).
 Val-Mont (Côte-d'Or).
 Le Val d'Ocre (Yonne).
 Val d'Oingt (Rhône).
 Val-d'Oire-et-Gartempe (Haute-Vienne).
 Val d'Orger (Eure).
 Val-d'Ornain (Meuse).
 Val d'Oronaye (Alpes-de-Haute-Provence).
 Val d'Oust (Morbihan).
 Val-au-Perche (Orne).
 Val-des-Prés (Hautes-Alpes).
 Val-de-Reuil (Eure).
 Val-Revermont (Ain).
 Val-de-Roulans (Doubs).
 Val-de-Saâne (Seine-Maritime).
 Le Val-Saint-Éloi (Haute-Saône).
 Le Val-Saint-Germain (Essonne).
 Le Val-Saint-Père (Manche).
 Val-de-Scie (Seine-Maritime).
 Val-Sonnette (Jura).
 Val-de-Sos (Ariège).
 Val Suran (Jura).
 Val-Suzon (Côte-d'Or).
 Val-de-Vesle (Marne).
 Val-de-Vie (Calvados).
 Val-de-Vière (Marne).
 Val des Vignes (Charente).
 Val en Vignes (Deux-Sèvres).
 Val-de-Virieu (Isère).
 Val de Virvée (Gironde).

 Adelans-et-le-Val-de-Bithaine (Haute-Saône).
 Arquettes-en-Val (Aude).
 Athis-Val de Rouvre (Orne).
 Avenay-Val-d'Or (Marne).
 Avesnes-en-Val (Seine-Maritime).
 Bel-Air-Val-d'Ance (Lozère).
 Caunettes-en-Val (Aude).
 Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre.
 Châteauneuf-Val-Saint-Donat (Alpes-de-Haute-Provence).
 Chivres-Val (Aisne).
 Cubjac-Auvézère-Val d'Ans (Dordogne).
 Dieffenbach-au-Val (Bas-Rhin).
 Eschbach-au-Val (Haut-Rhin).
 Fajac-en-Val (Aude).
 Fourneaux-le-Val (Calvados).
 Fresnoy-au-Val (Somme).
 Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire).
 Girmont-Val-d'Ajol (Vosges).
 Glières-Val-de-Borne (Haute-Savoie).
 Griesbach-au-Val (Haut-Rhin).
 Juvigny Val d'Andaine (Orne).
 Labastide-en-Val (Aude).
 Lailly-en-Val (Loiret).
 Lamadeleine-Val-des-Anges (Territoire de Belfort).
 Le Mesnil-au-Val (Manche).
 Montrichard Val de Cher (Loir-et-Cher).
 Orbigny-au-Val (Haute-Marne).
 Osne-le-Val (Haute-Marne).
 Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor).
 Ricarville-du-Val (Seine-Maritime).
 Rieux-en-Val (Aude).
 Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne).
 Saint-Cyr-en-Val (Loiret).
 Saint-Denis-en-Val (Loiret).
 Saint-Jean-en-Val (Puy-de-Dôme).
 Saint-Pierre-du-Val (Eure).
 Saint-Pierre-en-Val (Seine-Maritime).
 Saint-Rémy-du-Val (Sarthe).
 Saint-Vaast-du-Val (Seine-Maritime).
 Serviès-en-Val (Aude).
 Sotteville-sous-le-Val (Seine-Maritime).
 Tracy-le-Val (Oise).
 Triembach-au-Val (Bas-Rhin).
 Tuffé Val de la Chéronne (Sarthe).
 Vienne-en-Val (Loiret).
 Villar-en-Val (Aude).
 Ville-au-Val (Meurthe-et-Moselle).
 Vyans-le-Val (Haute-Saône).
 Wihr-au-Val (Haut-Rhin).

Anciennes communes :
 Clefs-Val d'Anjou (Maine-et-Loire), aujourd'hui intégrée à la commune de Baugé-en-Anjou.
 Gennes-Val de Loire (Maine-et-Loire), aujourd'hui intégrée à la commune de Gennes-Val-de-Loire.
 Pradelles-en-Val (Aude), aujourd'hui intégrée à la commune de Val-de-Dagne.
 Saint-André-Val-de-Fier (Haute-Savoie), aujourd'hui intégrée à la commune de Val-de-Fier.
 Le Val (Sarthe), aujourd'hui intégrée à la commune de Saint-Rémy-du-Val.
 Val-d'Épy (Jura), aujourd'hui intégrée à la commune de Val-d'Épy.
 Val-de-Fier (Haute-Savoie), aujourd'hui intégrée à la commune de Vallières-sur-Fier.
 Le Val-de-Meuse (Haute-Marne), aujourd'hui Val-de-Meuse.
 Val-d'Orvin (Aube), aujourd'hui séparé en trois communes : Bercenay-le-Hayer, Bourdenay et Trancault.

Régions naturelles :
 Le Val de Loire.
 Le Val de Saône.

Hameaux, quartiers ou secteurs :
 Val de Brie, un quartier de la commune de Créteil.
 Le Val Fourré, une zone à urbaniser en priorité sur la commune de Mantes-la-Jolie.
 Val Maubuée, Val de Bussy et Val d'Europe, trois secteurs de Marne-la-Vallée.
 Val d'Osne, un écart de la commune d'Osne-le-Val.

Vallées :
 Val d'Abondance, vallée de Haute-Savoie.
 Val d'Amour, vallée du Jura.
 Val d'Argent, vallée du Haut-Rhin.
 Val d'Arly, vallée de Savoie et de Haute-Savoie.
 Val de l'Asne, vallée de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle.
 Val d'Azun, vallée des Hautes-Pyrénées.
 Val de Blore, vallée des Alpes-Maritimes.
 Val d'Enfer, vallon des Bouches-du-Rhône.
 Val Montjoie, vallée de Haute-Savoie.
 Val Studer, vallée des Terres australes et antarctiques françaises.

Gares :
 La gare du Val-d'Ajol (Le Val-d'Ajol).
 La gare du Val d'Argenteuil (Argenteuil).
 La gare du Val d'Or (Saint-Cloud).
 La gare du Val d'Europe (Serris).
 La gare du Val de Fontenay (Fontenay-sous-Bois).

Édifices religieux :
 Abbaye Notre-Dame du Val est une abbaye située à Mériel.
 Abbaye du Val-de-Bressieux est un ancien monastère cistercien de Saint-Pierre-de-Bressieux.
 Abbaye du Val des Choues est un ancien monastère cistercien de Villiers-le-Duc.
 Abbaye du Val-Chrétien est abbaye de Bruyères-sur-Fère.
 Abbaye du Val-de-Gif est une ancienne abbaye bénédictine de Gif-sur-Yvette.
 Abbaye du Val-de-Grâce est une ancienne abbaye de Paris.
 Abbaye du Val profond est une ancienne abbaye de Bièvres.
 Abbaye du Val-Richer est un ancien monastère cistercien de Saint-Ouen-le-Pin.
 Abbaye du Val-des-Vignes est une ancienne abbaye d'Ailleville.
 Église Notre-Dame du Val-de-Grâce est une église du 5ème arrondissement de Paris.
 Église Notre-Dame du Val-Romigier est une église de Mornas.

Lacs et rivières :
 Val du Breuil, une rivière de l'Orne.
 Val-Joly, un lac du Nord.
 Lac du Val, un lac du Jura.

Station de sports d'hiver :
 Val d'Allos, Alpes-de-Haute-Provence.
 Val d'Azun, Hautes-Pyrénées.
 Val Cenis Vanoise, Savoie.
 Val d'Ese, Corse-du-Sud.
 Val-Louron, Hautes-Pyrénées.
 Val Thorens, Savoie.

Autres :
 Sentier de grande randonnée de pays du Val de Creuse.
 Val sans retour, forêt et lieu légendaire du cycle arthurien.
 L'Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce.
 Communauté d'agglomération Val-et-Forêt, une intercommunalité du Val-d'Oise.
 Château de Val (Cantal).
 .

Italie 
Communes :
 Val Brembilla, (province de Bergame, Lombardie).
 Val Masino, (province de Sondrio, Lombardie).
 Val di Nizza, (province de Pavie, Lombardie).
 Val Rezzo, (province de Côme, Lombardie).
 Val della Torre, (Ville métropolitaine de Turin, Piémont).
 Val di Vizze, (province autonome de Bolzano, Trentin-Haut-Adige).

Vallées :
 Val d'Ayas, vallée latérale de la Vallée d'Aoste.
 Val Badia, vallée de la province autonome de Bolzano (Trentin-Haut-Adige).
 Val Bisagno, vallée de la Province de Gênes (Ligurie).
 Val Bognanco, vallée de la Province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont).
 Val Cairasca, vallée de la province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont).
 Val Camonica, vallée des provinces de Brescia et de Bergame (Lombardie).
 Val Cavargna, vallée de la province de Côme (Lombardie).
 Val Chauselle, vallée de la ville métropolitaine de Turin (Piémont).
 Val di Chiana, vallée des provinces d'Arezzo et de Sienne (Toscane).
 Val Clavalité, vallée latérale de la Vallée d'Aoste.
 Val Cluson, vallée de la ville métropolitaine de Turin (Piémont).
 Val de Cogne, vallée latérale de la Vallée d'Aoste.
 Val Degano, vallée de la province d'Udine (Frioul-Vénétie Julienne).
 Val Devero, vallée de la province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont).
 Val Divedro, vallée de la province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont).
 Val d'Enza, vallée italienne (Toscane, Emilie Romagne).
 Val di Fassa, vallée de la province autonome de Trente (Trentin-Haut-Adige).
 Val Ferret, vallée du Massif du Mont-Blanc (Vallée d'Aoste).
 Val di Fiemme, vallée de la province autonome de Trente (Trentin-Haut-Adige).
 Val Fiorentina, vallée de la Province de Belluno (Vénétie).
 Val Foglia,, vallée des provinces de Pesaro et d'Urbino et d'Arezzo (Toscane).
 Val Formazza, vallée de la province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont).
 Val Gardena, vallée de la province autonome de Bolzano (Trentin-Haut-Adige).
 Val Germanasca, vallée de la ville métropolitaine de Turin (Piémont).
 Val Grana, vallée de la province de Coni (Piémont).
 Val Infernotto, vallée de la province de Coni (Piémont).
 Val Maira, vallée de la province de Coni (Piémont).
 Val Müstair, vallée de la province autonome de Bolzano (Trentin-Haut-Adige).
 Val di Non, vallée de la province autonome de Trente (Trentin-Haut-Adige).
 Val de Nure, vallée de la province de Plaisance (Émilie-Romagne).
 Val d'Orcia, vallée de la Province de Sienne (Toscane).
 Val d'Ossola, vallée de la province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont).
 Val Pellice, vallée de la ville métropolitaine de Turin (Piémont).
 Val Pô, vallée de la province de Coni (Piémont).
 Val Polcevera, vallée de la Ville métropolitaine de Gênes (Ligurie).
 Val Pusteria, vallée de la province autonome de Bolzano (Trentin-Haut-Adige).
 Val de Rhêmes, vallée latérale de la Vallée d'Aoste.
 Val Scalve, vallée de la province de Bergame (Lombardie).
 Val di Sella, vallée de la province autonome de Trente (Trentin-Haut-Adige).
 Val Soana, vallée de la ville métropolitaine de Turin (Piémont).
 Val di Sole, vallée de la province autonome de Trente (Trentin-Haut-Adige).
 Val di Spoleto, vallée de la province de Pérouse (Ombrie).
 Val de Suse, vallée de la ville métropolitaine de Turin (Piémont).
 Val Trebbia, vallée italienne (Ligurie, Émilie-Romagne, Lombardie).
 Val Varaita, vallée de la province de Coni (Piémont).
 Val Venosta, vallée de la province autonome de Bolzano (Trentin-Haut-Adige).
 Val Vény, vallée du massif du Mont-Blanc (Vallée d'Aoste).
 Val Vermenagna, vallée de la province de Coni (Piémont).
 Val Vigezzo, vallée de la province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont).

République tchèque 
 Val, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.
 Val, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Suisse 
Communes :
 Val de Bagnes (canton du Valais).
 Val-de-Charmey (canton de Fribourg).
 Val-de-Ruz (canton de Neuchâtel).
 Val-de-Travers (canton de Neuchâtel).
 Val-d'Illiez (canton du Valais).
 Val Mara (canton du Tessin).
 Val Müstair (canton des Grisons).
 Val Terbi (canton du Jura).
 Petit-Val (canton de Berne).

Subdivisions territoriales :
 Région Val-de-Ruz (canton de Neuchâtel).
 Région Val-de-Travers (canton de Neuchâtel).
 Région d'Engiadina Bassa/Val Müstair (canton des Grisons).

Vallées :
 Val Bregaglia (canton des Grisons).
 Val Calanca (canton des Grisons).
 Val Cluozza (canton des Grisons).
 Val d'Anniviers (canton du Valais).
 Val de Bagnes (canton du Valais).
 Val de Nendaz (canton du Valais).
 Val d'Entremont (canton du Valais).
 Val des Dix (canton du Valais).
 Val de Tourtemagne (canton du Valais).
 Val de Travers (canton de Neuchâtel).
 Val d'Hérens (canton du Valais).
 Val d'Hérémence (canton du Valais).
 Val d'Illiez (canton du Valais).
 Val Divedro (canton du Valais).
 Val Ferret (canton du Valais).
 Val Mesolcina (canton des Grisons).
 Val Müstair (canton des Grisons).
 Val Poschiavo (canton des Grisons).
 Val Roseg (canton des Grisons).
 Val Soi (canton du Tessin).
 Val Stabelchod (canton des Grisons).
 Val Terbi (canton du Jura).
 Val Trupchun (canton des Grisons).
 Val Verzasca (canton du Tessin).

Autres 
 Val, une localité néerlandaise de la commune de Terneuzen ;
 Val, une ville d'Afrique du Sud ;
 Vál, une commune hongroise ;

Culture 
 Le Val d'enfer est un film français réalisé par Maurice Tourneur en 1943.
 Le Dormeur du val est un sonnet en alexandrins d'Arthur Rimbaud.

Sigles 
VAL est un sigle composé des trois lettres V, A et L, qui signifie :
 Véhicule automatique léger, un type de métro roulant sur pneumatiques.
 Vacances Auvergne Limousin , association loi 1901 dont le siège fut à Clermont-Ferrand (voir VVF)

Personnes 
 un prénom albanais masculin.
 Philippe Val (1952- ), chroniqueur français, directeur de Charlie Hebdo puis de France Inter.
 Val, pseudonyme de Valérian Taramon (1974- ), dessinateur français de bande dessinée.
 Val, de son nom Valérie Goutard, est une sculptrice française.
 Val, nom de scène de l'hypnotiseur du groupe de magie Les FantastiX.
 Val Dodds (née en 1994), actrice pornographique américaine.
 Val Lanvier, guitariste soliste du groupe de Hard rock Français Onde de Shock.
 VAL, un groupe de musique Biélorusse.

Codes 
 VAL est un code signifiant Lire vaticane, ancienne monnaie du Vatican, selon la norme ISO 4217.
 Val, le nom de code allié de l'avion Aichi D3A.
 Abréviation de la valine, un acide aminé.

Voir aussi 

 Vallée
 
 

Abréviation
Code
Homonymie de localités en  Tchéquie